Dahlem ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Berlin-Dahlem, Ortsteil von Berlin
 Dahlem (bei Bitburg), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Dahlem, Ortsteil von Spangdahlem, Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Dahlem (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen
 Dahlem (Nordeifel), Gemeinde im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen

Dahlem ist der Familienname folgender Personen:
 Ankalina Dahlem (* 1968), deutsche Malerin und Schriftstellerin
 Anton Dahlem (1859–1935), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Björn Dahlem (* 1974), deutscher Künstler
 Christian Dahlem (1770–1833), fränkischer Landwirt und Politiker
 Fabian Dahlem (* 1966), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Franz Dahlem (1892–1981), deutscher Politiker und SED-Funktionär
 Franz Dahlem (Galerist) (* 1938), deutscher Galerist
 Friedrich Dahlem (1886–1970), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Fritz Dahlem (1921–2013), deutscher Politiker (FDP)
 Hans Dahlem (1928–2006), deutscher Künstler
 Johann Dahlem (1797–1847), fränkischer Landwirt
 Josef Dahlem (1872–1955), deutscher Tiermaler
 Käthe Dahlem (1899–1974), deutsche kommunistische Frauenpolitikerin (USPD/KPD/SED)
 Karsten Dahlem (* 1975), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Otto Dahlem (Obstzüchter) (1872–1931), deutscher Obstzüchter und Hoflieferant
 Otto Dahlem (1891–1980), deutscher Politiker (NSDAP)
 Rainer Dahlem (* 1946), deutscher Gewerkschafter (GEW)
 Robert Dahlem (1922–1976), einer der Anführer während des Volksaufstands im Juni 1953 in Rostock-Warnemünde
 Sven Dahlem (* 1947), deutscher Schauspieler und Sprecher

Siehe auch:
 Domäne Dahlem, Freilandmuseum in Berlin
 Dalem
 Dalhem